Капля Олексій Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Капля Сергій Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.